Гамрецкий:
 Гамрецкий, Михаил Григорьевич — участник Великой отечественной войны, лишённый наград.
 Гамрецкий, Юрий Маркович — украинский историк